RHG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ruhengeri (Ruanda)